Ilat bezeichnet in Osttimor:

 ein Dorf und Aldeia im Suco Baboi Leten, siehe Baboi Leten
 eine Aldeia im Suco Parami, siehe Parami (Atsabe)

Siehe auch

 Eilat
 Han-’Ilat
 Ilat Kora
 Ilat-Laun
 ILLAT